Fellner ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adam Fellner (* 1993), tschechischer Skilangläufer
 Anton Fellner (1927–1997), österreichischer Journalist
 Astrid M. Fellner (* vor 1970), österreichische Amerikanistin und Hochschullehrerin

C 
 Christian Alexander Fellner (1800–1883), Kaufmann, Botaniker, Waffensammler und Mäzen
 Christina Fellner (* 1973), deutsche Eishockeyspielerin
 Christoph Fellner von Feldegg (1789–1845), österreichischer Offizier
 Coloman Fellner (1750–1818), Benediktiner und Kupferstecher
 Constantin Fellner (1761–1848), deutscher Bankier und Abgeordneter

D 
 Daniel Fellner (* 1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Dieter W. Fellner (* 1958), österreichischer Mathematiker und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt

E 
 Eduard Fellner (1847–1925), deutscher Numismatiker
 Eduardo Fellner (* 1954), argentinischer Politiker
 Eric Fellner (* 1960), britischer Filmproduzent
 Erika Fellner (* 1934), hessische Landtagsabgeordnete
 Ernst Fellner (vor 1898–nach 1913), österreichischer Eiskunstläufer
 Esther Fellner (* 1956), Schweizer Sängerin

F 

 Franz Fellner (* 1965/1966), deutscher Radiologe und Hochschullehrer

 Fritz Fellner (Friedrich Karl Paul Fellner; 1922–2012), österreichischer Historiker

G 
 Gerhard Fellner (* 1970), österreichischer Fußballspieler
 Gerlinde Fellner-Röhling (* 1977), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Günter Fellner (* 1953), österreichischer Historiker

H 
 Hannes Fellner (* 1980), österreichischer Sprachwissenschaftler
 Hans Fellner (1891–1965), österreichischer Gymnasialpädagoge und Musiker
 Helmuth Fellner (* 1956), österreichischer Journalist und Medienmacher
 Henri Fellner (* 1962), französischer Illustrator

I 
 Irmgard Maria Fellner, deutsche Diplomatin

J 
 Jakob Fellner von Fellenthal (1722–1780), deutschmährischer Baumeister des Spätbarock
 Johann Christian Fellner (1764–1836), deutscher Bankier
 Johanna Fellner (* um 1979), deutsche Fitness-Trainerin und Publizistin
 Josef Fellner (Maler) (1892–1957), deutscher Maler
 Josef Fellner (1909–1964), österreichischer Komponist des Wienerlieds

K 
 Karin Fellner (* 1970), deutsche Autorin
 Karl Konstanz Viktor Fellner (1807–1866), deutscher Politiker, Bürgermeister von Frankfurt am Main

L 
 Leopold Fellner (1921–1992), österreichischer Architekt
 Ludwig Fellner (1917–2006), deutscher Maler

M 
 Manuela Fellner-Feldhaus (* 1967), Historikerin und Archivarin
 Michael Fellner (1841–1912), österreichischer Architekt
 Michael Fellner (Regierungspräsident) (1901–1998), deutscher Verwaltungsjurist

N 
 Niki Fellner (* 1985), österreichischer Moderator und Chefredakteur

O 
 Otto Fellner (1865–nach 1930), deutscher Jurist und Unternehmer

R 
 Richard Fellner (1861–1910), österreichischer Regisseur und Theaterkritiker
 Rudolf Fellner (* vor 1960), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Betriebsgründer

S 
 Sabine Fellner (* 1959), österreichische Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Sepp Fellner (Komponist, 1877) (1877–1936), österreichischer Musiker, Sänger und Komponist
 Sepp Fellner (1909–1964), österreichischer Komponist, siehe Josef Fellner
 Sepp Fellner (Komponist, 1934) (1934–1999), österreichischer Komponist
 Stefan Fellner (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Susanne Fellner (* 1985), Eishockey-Nationalspielerin

T 
 Thomas Fellner (Historiker) (1852–1904), österreichischer Archivar, Historiker und Hochschullehrer
 Thomas Fellner (Sänger) (* 1970), österreichischer Sänger (Bariton) und Dirigent
 Till Fellner (* 1972), österreichischer Pianist

U 
 Uschi Fellner (* 1962), österreichische Journalistin und Medienmacherin

W 
 William J. Fellner (1905–1983), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wolfgang Fellner (* 1954), österreichischer Journalist

Siehe auch 
 Bibi Fellner, fiktive Wiener Kriminalkommissarin aus der Reihe Tatort
 Büro Fellner & Helmer, Wiener Architekturbüro
 Feller
 Felner
 Palais Fellner

Familienname
Deutscher Personenname